Slalom gigant kobiet na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 14 lutego 2013 roku na trasie Streicher. Tytułu mistrzyni świata z Ga-Pa broniła Słowenka Tina Maze.

Wyniki

Bibliografia 
 

Slalom gigant kobiet